«Сердечна дружба» — радянський азербайджанський документальний фільм, знятий на замовлення Міністерства освіти Азербайджанської РСР.

Зміст 
Фільм розповідає про традиційну дружбу між учнями середньої школи села Богданівка Кропивницької області України і учнями середньої школи села Халдана в Євлах регіоні.

Автори фільму 
 Директор: Сейфула Бадалов
 Письменник-сценарист: Вагіф Гумматоглу
 Оператор: Мехман Дадашов
 Голосовий оператор: Шаміль Карімов

Дивись також 
 Портал: Азербайджанське кіно

Документальні фільми 1972
Фільми Азербайджанської РСР
Документальні фільми СРСР
Короткометражні фільми СРСР
Українсько-азербайджанські відносини
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих